Biografies:
 Elia Kazan (1909 - 2003), director i guionista estatunidenc 
 Emperador Kazan (Kazan-Tennō, 968 - 1008), emperador del Japó 
 Esports:
 FC Rubin Kazan, equip de futbol de Kazan, Rússia 
 UNICS Kazan, club professional de basquetbol rus de la ciutat de Kazan, Rússia 
 Toponímia:
 Kanat de Kazan, estat medieval tàtar que ocupava el territori de l'antiga Bulgària del Volga entre 1438 i 1552
 Kazan, capital de Tatarstan, i una de les ciutats més importants de Rússia
 Recipients de cuinar
 Kazan, marmita o caldera a la cuina turca.